Gianizm — альбом группы японской вижуал-кей группы Nightmare, издан 1 января 2010 года.

Были выпущены 2 различные версии этого альбома. Первая версия содержала только CD, вторая — CD и DVD с концертными записями на каждую песню из альбома, за исключением двух новых песен: Gianizm Shi и Gianizm Ten, для которых были сняты видеоклипы.

Gianizm включает в себя 10 композиций: две новые и восемь уже известных по предыдущим альбомам Nightmare. Все песни, за исключением «Shichi», «Hachi», и «Kyuu», были перезаписаны.

Список композиций

Место в чарте и продажи
Альбом достиг #19 отметки в чарте Oricon, а продажи за первую неделю составили 18 201 экземпляров, общее число продаж составило 20 914 копий.

Примечания 

Альбомы Японии
Альбомы Nightmare